Copista – come sinonimo di amanuense, chi copiava i manoscritti prima dell'avvento della stampa
 Copista – in ambito musicale, come sinonimo di trascrittore, chi compila le partiture per i diversi strumenti a partire dallo spartito di una composizione sinfonica